Il doppio del Tennis Channel Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Trevor Kronemann e David Macpherson erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Patrick Galbraith e Rick Leach.

Galbraith e Leach hanno battuto in finale 5–7, 7–5, 7–5 Richey Reneberg e Brett Steven.

Teste di serie
 Patrick Galbraith /  Rick Leach (campioni)
 Patrick McEnroe /  Sandon Stolle (primo turno)
 Jonas Björkman /  Stefan Edberg (primo turno)
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Tennis Channel Open 1996
ATP Tour 1996